Iris van Loen (née en 1998), actrice néerlandaise
 John van Loen (né en 1965), footballeur et entraîneur néerlandais